Stăncești se poate referi la:

Stăncești, Buzău
Stăncești, Gorj
Stăncești, Mehedinți
Stăncești, Prahova
Stăncești-Larga, Gorj

Vezi și
Stanca (dezambiguizare)
Stâncești (dezambiguizare)

Toponime românești